Erka steht für:

 die Gemahlin des Königs Etzel im Nibelungenlied, siehe Helche
 Erka (Gemeinde Köstendorf), Ort bei Köstendorf, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg